Glut steht für:

 Glut (Verbrennung), Temperaturgebiet eines festen Stoffes mit sichtbarer Wärmestrahlung
 Glut (Lichtausstrahlung), sichtbare Strahlung von erhitzten Körpern

Werktitel:
 Glut (1960), original The Angel Wore Red, italienisch-US-amerikanischer Film von Nunnally Johnson
 Glut (1967), Kurzfilm von Basil Poledouris
 Glut (1983), Drama von Thomas Koerfer
 Glut (2005), original Krisana, Drama von Fred Kelemen
 Die Glut, Roman von Sándor Márai (1942/1990)

Person:
 Donald F. Glut (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur

 GLUT steht für:
 Glucosetransporter
 OpenGL Utility Toolkit

Siehe auch:
 Gluten (Klebereiweiß)
 Glühen (Werkstoffkunde)
 Glud (Begriffsklärung)
 Kluth (Begriffsklärung)

Abkürzung